Владимир Александрович Овчинников  (17 февраля 1938, Душанбе) — художник, краевед, общественный деятель, создатель настенной живописи в городе Боровске.

Биография 

Владимир Александрович Овчинников родился в 1938 году в Душанбе. Закончил МИСИ, работал на стройках, занимался научной работой, . Его отец был репрессирован и провёл в заключении 10 лет. До 1998 года Владимир Александрович жил в Москве, а затем, c выходом на пенсию, поселился в городе Боровске Калужской области. Был женат, имеет двух дочерей.

Живописью начал увлекаться ещё в школьные годы. Рисовал, когда появлялось свободное время. Но только в последний период, поселившись в Боровске, смог полностью активно посвятить себя живописи.

В 2000 году состоялась его персональная выставка в Боровской картинной галерее. На ней было представлено около 100 работ — пейзажи, портреты, натюрморты, сделанные пастелью.

В 2004 году за настенную живопись в Боровске Владимир Овчинников стал победителем конкурса «Удиви страну», организованном газетой «МК». В 2005 году в ЦДХ состоялась персональная выставка настенной живописи (в фотографиях) и станковых работ.

Выставка, посвященная 80-летию художника (2018), состоялась в Музее русского лубка и наивного искусства в Измайлово. Овчинников представил на вернисаж 40 живописных работ и 30 фотографий настенных картин. А еще он выставил 15 «окон» — изобретенный Овчинниковым жанр стрит-арта.

В читальном зале Центральной библиотеки Обнинска познакомился с Эльвирой Частиковой, которая в 2003 году стала его четвёртой женой:

Настенная живопись Боровска 

Поиск нетрадиционного направления привел Владимира Овчинникова к настенной живописи:
 «В старости человек делает много открытий, о которых не подозревал всю жизнь. Для меня таким открытием стало то, что я умею рисовать.» За четыре летних сезона 2002—2005 гг. Овчинников, художник-самоучка, сделал около ста росписей стен домов Боровска, воспроизвел на глухих стенах городских зданий, заколоченных окнах, заборах различные сюжеты (знаменитые земляки, исторические события, жанровые сценки: девочка, идущая по трубе газопровода, старушка с ведром возле водосточной трубы, голый мальчик, который стучится в запертую дверь, мужик с гигантским огурцом в руках, старичок в окошке, читающий газету «Таймс»). Сюжеты обсуждал вместе с женой. Многие росписи сопровождают стихи Эльвиры Частиковой. «Мне пришло в голову, что все местные художники должны перенести на стены зданий свои работы в увеличенном виде. Все другие художники отказались: одни ссылались на то, что здоровье не позволяет, другие — на возраст, третьи говорили, что это не приносит денег. Тогда я сам пошел к нашему мэру и вызвался самостоятельно расписать стены».

С 2018 года администрация Боровска закрашивала или портила настенные работы художника, посвящённые политическим репрессиям. После вторжения России на Украину в 2022 году Владимир Овчинников занял антивоенную позицию, которую стал воплощать в своём творчестве. После чего стал подвергаться преследованиям со стороны местных властей и правоохранительных органов —  за «дискредитацию российской армии» и испорченные фасады зданий.

«Звездолёт Овчинникова» 

«Звездолёт Овчинникова» — арт-объект в Боровске, представляющий из себя 10-метровый бетонный цилиндр с изображениями выдающимихся космистов — учёных, писателей, космонавтов. Художник Владимир Овчинников превратил заброшенное очистное сооружение в «Космический Ковчег». Арт-объект расположен на дорожке от пешеходного моста через Протву до Института физиологии животных.

Галерея репрессированных 
Владимир Овчинников знаменит не только фресками, которыми на протяжении многих лет украшал стены домов в Боровске. Его главное стремление — восстановить справедливость в отношении жертв политических репрессий, добиться реабилитации всех, установить в городе памятник репрессированным: «Начиналось просто с пейзажей… Потом я понял, что нет, нужна тема. Ведущая тема — это история …» 15 лет художник собирал материалы о репрессированных и добивался от властей установки памятника. Первая попытка создания галереи репрессированных жителей Боровского района произошла в августе 2015 года. В первый вариант галереи «По ком звонят боровские колокола» вошло 18 портретов расстрелянных жителей Боровского района. Галерея просуществовала до уничтожения 45 дней.

В августе 2016 года художник создаёт вторую галерею жертв сталинских репрессий. Этот мемориал (портреты 20 расстрелянных боровчан и портрет Александра Солженицына), не просуществовал более одного дня с момента окончания работы над ним и был также изуродован вандалами.

Последний мемориал репрессиям был открыт художником в апреле 2017 года. 29 октября 2017 года в Боровске был открыт памятник жертвам репрессий (гранитный валун с Большого Соловецкого острова).

См. также 
 В. А. Овчинников — Настенная живопись
 В. А. Овчинников — Картины
 В. А. Овчинников — Космический Ковчег
 В. А. Овчинников — Окна

Примечания

Книги и альбомы 
 Нарисуем — будем жить! Прогулка в историю Боровска по настенной живописи Владимира Овчинникова и стихам Эльвиры Частиковой. — Калуга. Туристско-информационный центр Калужский край, 2013 г., переиздано в 2014 и 2015 гг. — 45 стр. с илл.
 
 Овчинников В. А. Вензель «О» (книга об уральском казачьем роде Овчинниковых). — Уральск: Оптима. — 2010. — 575 с.:илл.
 Старый Боровск в лицах (альбом фотографий, составитель Овчинников) — Боровск, 2008.
 Заговорившие стены. Художественно-поэтический альбом. — Боровск. Красивый поворот. 2007 г. — 94 стр. с илл. ББК 85 3-14.
 Погружение в Старый Боровск (комплект из 40 листов графики Овчинникова) — Боровск, 2007.
 Эльвира и Владимир — На два голоса. Художественно-поэтический альбом. — Обнинск: Принтер, 2005. — 48 с.: илл.
 Овчинников В. А., Черников В. А. Боровск в живописи и поэзии: Художественно-поэтический альбом. — Калуга: Золотая аллея, 2003. — 192 с.: илл.— ISBN 5-7111-0330-X
http://kniga.seluk.ru/k-yuridicheskie/874928-1-oda-gulagu-solnce-szhalos-stalnoy-kulak-sudbu-proglotil-gulag-tridcati-shagah-kostra-pristrelili-menya-vch.php

Публикации в СМИ 
 Дмитрий Волчек «Власть действует ночью, как бесы»  // Радио Свобода — 14.09.2019
 
 
 
 Юрий Снегирёв. Портрет на фоне Боровска// Российская газета. — 23 января 2014.
 Наталья Радулова. Параллельный город // Журнал «Огонёк» — 2012. — № 18.
 Оксана Прилепина. Город одного художника // Русский Мир. — 2010. — № 2.
 Мария Панова. Почему мэру не понравился «Глобус Боровска»// Газета Правда. — 23 ноября 2007.
 Боровск. Старинный. Русский. Город// Путешествия на MAIL.Ru — 1 июня 2007
 Nora FitzGerald. In Painting the Town, Russian Folr Artist Hits a Wall (Расписывая город, русский художник-любитель преодолевает преграды)// wachingtonpost.com — 2007 — june, 19
 John Bonar. Soviet Era Echoes in Borovsk (Советская эра отдаётся в Боровске) // PASSPORT — 2006. — july.
 Дмитрий Соколов-Митрич. Стенописец // Журнал «Медведь». — 2005. — № 11.
 Юлия Юрьева. Перекресток миров// Калужская неделя — 22 октября 2005
 Художник полез на стену и сделал свой город самым живописным в России// Московский комсомолец — 19 ноября 2004
 Николай Киреев, Татьяна Хорошилова. Разрисуем — будем жить// Российская газета. — 2004, 8 октября.
 Олег Чекрыгин. Иваны, вспоминающие родство// Новая газета. — 2003, 3-5 ноября.
 Валерий Васильев. Новый космист в Боровске//Весть. Меценат (Калуга) — № 9 , сентябрь 2003

Статьи о политических репрессиях в Боровском районе 

 Овчинников В. Экспроприация по-боровски // «Балабаново». — 2011. — 20 июля (№ 28).
 Овчинников В. Суицид комиссара Матросова // «Балабаново», № 32 (526), 17.08.2011
 Грачев Г. Защита монастыря от советской власти // «Вестник Свято-Пафнутьева монастыря» — № 23, 2012, 4 — 10 июня 
 Овчинников В. Отверженные революцией — «Балабаново», № 46 (591), 21.11. 2012.
 Овчинников В. Восстание в Боровском уезде. Ноябрь 1918 г. — «Боровские известия», № 71-72, 22.06.2012.
 Овчинников В. Подвиг первого Матросова — «Новая газета», № 107, 26.09.2011 
 Овчинников В. Прокатился каток — газета «Весть», № 7 — 10, 11.01.2013
 Овчинников В. Пробитые пулями до войны — сайт историка Марка Солонина — 20.04.2013 
 Овчинников В. Между молотом и наковальней (о репрессированных «изменниках» Родине) — Весть. 16 мая 2013.
 Овчинников В. Развенчание идола (Поэт и Идол) — «Вестник Свято-Пафнутьева монастыря» , № 5, 27 января — 2 февраля 2014
 Овчинников В. Особый фронт РККА — газета «Весть», 06.02.2014. (www.vest-news.ru/article.php?id=57501)
 Овчинников В. Бич населения или дело власть предержащих — «Обнинская газета», 18.02.2014. (http://og40.ru/?p=2857) 
 Овчинников В. Дезертиры братоубийственной войны — «Вестник Свято-Пафнутьева монастыря», № 9, 24 февраля — 2 марта 1914 г.
 Овчинников В. Обратная сторона победы («изменники» Родине Боровского района) — Обнинская газета
 Овчинников В. Предатели: настоящие и нет — «Новая газета», № 56, 01.06.2015, с.23-24 
 Овчинников В. Не ставшие рабами  — газета «Вестъ», 28.10.16:  http://www.vest-news.ru/article/87866

О реабилитации и увековечении памяти жертв политических репрессий 
 Овчинников В. А. Восстановить историческую память (публикация с эскизом памятника) — «Боровские известия», 18.02.2005.
 Собачкин А.''' Самодеятельная память — «Новая газета», выпуск «Правда ГУЛАГА», № 23, 03.04.2008.
 Собачкин А. Почему власти против создания памятника жертвам политических репрессий (интервью В. А. Овчинникова)  — сайт «Радио Свобода», 19.06.2010 г)
 В.Овчинников. Помнить о трагедии народа // «Боровские известия» — 6 августа 2010.
 Зацаринная С. Вопрос политической важности // [Неделя Боровского района — 3 сентября 2010 http://pressaobninsk.ru/nedbalfull/2349/ ]
 Марина Алексеева. Твори, да знай мэра // Газета Мир новостей. — 15 марта 2011.
 Овчинников В.' О не желающих помнить - «Новая газета», № 107, 26.09.2011.
 Зацаринная С. Голоса памяти. Идея установки памятника жертвам политических репрессий нашла поддержку у жителей Боровского района — «Неделя Балабанова», № 15, 19.04.2012.
 Зацаринная С. Категоричное «нет» (о Градсовете, отказавшем в установке памятника) // «Неделя Балабанова» — № 6, 16.02.2012.
 Зацаринная С. Время собирать камни (памятник жертвам репрессий художник Овчинников «пробивает» 7 лет) — «Неделя Балабанова», 01.03.2012
 Депутаты против памятника жертвам политических репрессий// «Боровские известия» — № 37-38, 13 апреля 2013.
 Собачкин А. Против памяти (суды и прокуратура против реабилитации жертв террора) // «Народная газета — регион», № 18, 17.05.2013
 Марина Алексеева, Ольга Милова. Погребённые под бумагой// Мир новостей — № 4, 14 января 2014.
 Андрей Дёмин. Пустое место// Газета Провинция. рro, — № 12, 14 октября 2014.
 Марина Алексеева. Вернуть доброе имя// Мир новостей — № 23, 27 мая 2014.
 Зацаринная С. Боровские маугли// Неделя Боровского района — 24.04.14 
 Зацаринная С. Требуя памяти// Неделя Боровского района — 03.09.2015 http://pressaobninsk.ru/nedbalfull/7443 
 Зацаринная С. «Кровавый ноябрь» появился в Боровске// Неделя Боровского района — 17.09.2015 http://pressaobninsk.ru/nedbalfull/7508/ 
 Зацаринная С. Неблагодарные потомки// Неделя Боровского района — 18.08.2016 http://pressaobninsk.ru/nedbalfull/8744 
 Овчинников В. Столетняя трагедия// Неделя Боровского района — 10.16 http://pressaobninsk.ru/nedbalfull/9051 
 Газета «КП Калуга», 18.08.2016: «В Боровске вандалы осквернили стену памяти невинно репрессированных горожан» 
 Георгий Грачёв В Боровске осквернили память репрессированных// «Вестник Свято-Пафнутьева монастыря» — № 36, 2016 http://pafnuty-abbey.ru/publishing/22190/ 
 Борис Минаев «Боровск: живые и мёртвые»// Российская газета № 7116 (248), 02.11.16: 
 Овчинников В. Поиск с целью не найти. http://novyigorodok.ru/magazin/-45/poisk-s-celyu-ne-naiti.html — газета Мой город Обнинск, 08.09.16.
 Денис Бояринов.  Бэнкси из Боровска // Такие дела. 22.11.2016 
 Андрей Васенёв //''Медиапроект СТОЛ

Ссылки 
 
 
 
 Параллельный Боровск Владимира Овчинникова 
 ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ. ЗНАМЕНИТЫЙ «ПИРАТ» ИЗ ГОРОДА БОРОВСК (100 КМ ОТ МОСКВЫ) 
 Боровск. Часть 2. Настенные росписи «Свиного городка» 
 Звездолёт в Боровске! Арт-объект художника Владимира Овчинникова

Документальные фильмы и видеоматериалы 
 Как уличного художника Владимира Овчинникова судят за антивоенную позицию. Фильм «Важных историй», 18 мая 2022
 Художники протеста: кого судят по новой уголовной статье о дискредитации армии // Осторожно: Собчак, 20 мая 2022
 Док. фильм «Параллельный город» (2016 г.) 
 Док. фильм «Нарисованный город»
 Док. фильм «Город одного художника» (2016 г.)
 Поездка в Боровск (видео)
 Видеоинтервью В. Овчинникова «Радиостанции Свобода» 06.06. 2013 г.: Прокуратура против реабилитации жертв политического террора 
 Телеканал ОТР. 14 февр. 2014 «Русский Бенкси из Боровска» 
 Параллельный город в Боровске. (муз. видео. Город 312) 
 Телеканал «BBC», 25.08.2016: «Художник из Боровска уверен, что портреты репрессированных осквернили не просто так» 
 Телеканал «ОТР», 24.10.2016: «Боровск — картинная галерея Калужской области»
 Телеканал «МИР 24», 19.11.2016: «Бэнкси из Боровска»
 Borovsk, PREVED!

Выпускники Московского государственного строительного университета
Персоналии:Боровск
Художники-портретисты России
Художники-пейзажисты России
Художники наивного искусства
Граффитисты
Общественные деятели России
Общественные деятели Калужской области
Гражданские активисты в России
Активисты против вторжения России на Украину‎
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании